Cписок ведущих украинской познавательной телепрограммы о путешествиях «Орёл и решка».

Орёл и Решка 
  = Ведущий целого сезона 
  = Ведущий части сезона
  = Приглашенный ведущий
 СВ = Специальный выпуск
 СП = Специальный сезон

Орёл и решка. Шопинг 
  = Ведущий целого сезона

Орёл и решка. Россия 
  = Ведущий целого сезона 
  = Приглашенный ведущий
 СВ = Специальный выпуск («Две столицы»)

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Орёл и решка» на сайте телеканала «Интер»
 «Орёл и решка» на сайте телеканала «Новый канал»
 «Орёл и решка» на «Youtube»
 «Орёл и решка» на «Facebook»
  «Орёл и решка» на «Instagram»
 «Орёл и решка» на «ВКонтакте»
 IMDB

Телепередачи Украины
Телепередачи канала «Интер»
Телепередачи Нового канала
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Телепередачи про путешествия